Ragnar Tidqvist, švedski hokejist, * 20. oktober 1900, Švedska, † ?.

Tidqvist je igral za klube Järva IS in IFK Stockholm v švedski ligi ter Berliner SC v nemški ligi.

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na dveh Evropskih prvenstvih, kjer je osvojil srebrni medalji.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Järva IS
| Švedska liga
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Järva IS
| Švedska liga
| 21/22
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 22
|
| 2
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Stockholm
| Švedska liga
| 23/24
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 24
|
| 3
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 24/25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Stockholm
| Švedska liga
| 24/25
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IFK Stockholm
| Švedska liga
| 25/26
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Järva IS
Hokejisti IFK Stockholm
Hokejisti Berliner SC
Neznano leto smrti